Shaft – japońskie studio filmowe zajmujące się tworzeniem anime
 Shaft – amerykański kryminał z 1971 roku
 Shaft – amerykańsko-niemiecki film sensacyjny z 2000 roku